

Presentación previa 
El brasilero João Souza es el campeón defensor pero no pudo defender su título tras caer derrotado en primera ronda ante el argentino Facundo Bagnis.

El dominicano Víctor Estrella es el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al argentino Marco Trungelliti.

Cabezas de serie 

 João Souza (Primera ronda)
 Renzo Olivo (Cuartos de final)
 Facundo Argüello (Primera ronda)
 Marco Trungelliti (Final)

<ol start="5">
  Carlos Salamanca ''(Cuartos de final)
  '''Víctor Estrella (Campeón)
  Chase Buchanan ''(Semifinales)
  Emilio Gómez (Cuartos de final)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Quito 2013